Pim poate fi:

 Pim Fortuyn, om politic olandez, reprezentant al dreptei radicale
 Mihai Pânzaru-Pim, grafician și epigramist român
 Pim, companie producătoare de piele din Sibiu